Meerdere plaatsen in Duitsland, waaronder:
 Sandkrug (Chorin)
 Sandkrug (Hatten)

De voormalige naam van meerdere plaatsen in het huidige Polen:
 Cieplikowo
 Piaski, een huidig stadsdeel van Ostrów Wielkopolski
 Piaskowa (Pommeren) in Woiwodschap Pommeren
 Uciecha (Pommeren) in Woiwodschap Pommeren

De voormalige naam van een plaats in het huidige Litouwen:

 Smiltynė, stadsgemeente Klaipėda